Das Dubai Duty Free Darts Masters war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 24. Mai 2013 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der World Series of Darts 2013 und der World Series of Darts überhaupt. Austragungsort war dabei das Dubai Tennis Stadium in Dubai.

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Michael van Gerwen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 23. Mai statt. Spielmodus war ein Best of 19 legs. Das Halbfinale und Finale, die am Abend des 24. Mai ausgetragen wurden, wurden im Best of 21 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt $ 245.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Dubai Darts Masters 2013 waren folgende 8 Spieler qualifiziert:

 Die 8 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Januar 2013; nach der PDC World Darts Championship 2013 –, von denen die ersten vier gesetzt waren

PDC Order of Merit Plätze 1–4
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Michael van Gerwen

PDC Order of Merit 5–8
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dubai Darts Masters
World Series of Darts 2013